Achille D'Aniello (1967) – doppiatore italiano
 Ennio D'Aniello (1918-1992) – politico italiano
 Enrico D'Aniello (1995) – canottiere italiano
 Francesco D'Aniello (1969) – tiratore a volo italiano
 Franco D'Aniello (1962) – musicista e flautista italiano
 Puccio d'Aniello (Pulcinella) – maschera campana della commedia dell'arte